Molain est un toponyme qui peut désigner deux communes françaises :

 Molain (Aisne), une commune française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
 Molain (Jura), une commune française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France